A Confederação Brasileira de Lutas Associadas é uma entidade oficial que regulamenta o wrestling no Brasil.

Ligações externas
 Site oficial da Confederação Brasileira de Lutas Associadas

Lutas Associadas
Esportes de combate do Brasil
Luta